Leu («león» en rumano) y puede referirse a:

Leu, la moneda de la Moldavia.
Leu, la moneda de Rumania.

Además hay otra moneda cuyo nombre significa «león»: el lev búlgaro.

Leu en bioquímica es la abreviatura del aminoácido leucina.

LEU es el código del Aeropuerto de Seo de Urgel.